Jesko von Puttkamer (1855–1917), administrador alemão e governador de Camarões
Jesko Raffin (1996), motociclista suíço
Koenigsegg Jesko, superesportivo sueco da Koenigsegg